Central Region bezeichnet:

 Central Region in Eritrea, siehe Maekel
 Central Region (Ghana)
 Centre (Kamerun)
 Central Region (Malawi)
 Central Region (Schottland)
 Central Region (Singapur)
 Central Region in Uganda, das Königreich Buganda
 Central Development Region in Nepal, siehe Entwicklungsregion Mitte (Nepal)